Hrvatska:
 Belo Selo, naselje u općini Fužinama
 Belo (Delnice), naselje u općini Delnicama

Brazil:

 Belo Horizonte, grad u Brazilu

Slovenija:

 Belo (Brda, Slovenija), naselje u sastavu općine Brda
 Belo (Medvode, Slovenija), naselje u sastavu općine Medvode
 Belo (Šmarje pri Jelšah, Slovenija), naselje u sastavu općine Šmarje pri Jelšah